Містяни:

 Містяни — жителі міста.
 «Містяни» — радянський художній фільм 1975 року.

Див. також 
 Селюки

Примітки